1981 Голяма награда на Аржентина е 16-о за Голямата награда на Аржентина и трети кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 12 април 1981 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина